8/12 kan syfta på:

 8 december
 12 augusti (amerikanskt datumformat)